«От винта!» — программа, полностью посвящённая компьютерным играм и выходившая на российском телевидении в период с 20 мая 1995 по 25 октября 1998 года. Бессменными авторами и ведущими программы «От винта!» являются Борис Репетур (под псевдонимом «Бонус»), Антон Зайцев («Гамовер») и Сергей Чихачёв, который периодически появлялся на экране в различных образах, а также комментировал игровой процесс.

С 3 октября 2014 по 17 марта 2022 года программа выходила в рамках рубрики в программе «Навигатор цифрового мира» (до 20 августа 2018 года — «Навигатор игрового мира») на кабельных и региональных телеканалах.

Краткое описание 

Изначально программа «От винта!» выходила в эфир на РТР по выходным в утреннее время (с началом в интервале с 8:30 до 9:00) с 20 мая по 30 сентября 1995 года. Первые четыре выпуска были сняты в 1994 году, а показаны в 1995 году. Спонсором была фирма Steepler, специализировавшаяся в те годы на играх для игровых приставок. С 22 января по 26 февраля 1996 года программа стала выходить по будням в вечернее время (в интервале 17:45—18:00), что вызвало недовольство творческого коллектива. 

С 29 марта 1997 года программа стала выходить по выходным в 11:45 (позже — 11:50) на НТВ. Спонсорами стали страховая компания «Спасские ворота», компания ViewSonic и концерн «Белый Ветер — DVM Group». По неизвестным причинам, выпуск от 2 августа 1998 года, Антон провел с заменой Бориса Репетура, а от 3 августа 1998 года провел один. С конца мая по конец августа 1998 года вместо новых передач стало показываться большое количество повторов. В сентябре 1998 года было показано ещё несколько новых выпусков, а 25 октября 1998 года программа перестала выходить совсем. С 15 февраля по 3 сентября 1999 года повторы выходили на поясных версиях НТВ. Причины закрытия — финансовые затруднения и низкие рейтинги.

На РТР было показано 25 оригинальных выпусков, которые затем также повторялись на НТВ. На НТВ вышло 123 новых выпуска.

В создании программы участвовал Дмитрий Захаров (ведущий «Взгляда» и НТВ). Идея создания программы принадлежала Антону Зайцеву, название придумал Сергей Чихачёв. Псевдонимы «Бонус» и «Гамовер» придумал одноклассник Антона Зайцева, Юра Львов.

Оригинальная концепция подачи материала, остроумные комментарии и чувство юмора ведущих существенно выделяли передачу.

Список всех выпусков

Навигатор игрового/цифрового мира

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон 
Начиная с этого сезона «От винта!» выходит в рамках «Навигатора цифрового мира».

Шестой сезон

Седьмой сезон

Восьмой сезон

Состояние на сегодня 
Ещё во время выхода передачи «От винта!» Антон Зайцев и Сергей Чихачёв вели рубрику про компьютерные игры в утренней передаче «Утренний экспресс» на РТР. Сюжеты про компьютерные игры в то время перекочёвывали из одной передачи в другую, менялся только саундтрек и добавлялся голос Бориса Репетура.

После закрытия передачи «От винта!» Антон Зайцев появлялся несколько раз ведущим рубрики о компьютерных играх в передаче «Страна советов» («ТВ Центр»). Борис Репетур был закадровым голосом в передачах «Интернет-кафе» (ТВ Центр) и «Наука и техника» (РТР), в которых он тоже рассказывал про компьютерные игры.

В 2002 (по другой информации — в 2003) году создатели отсняли новый пилотный выпуск передачи в расчёте на её ближайшее возрождение. Однако выход передачи тогда возобновлён не был.

Журнал «Игромания» приобрёл права на публикацию всех выпусков телепередачи. Понадобился год, чтобы договориться с создателями «От винта!» о публикации всех выпусков на дисках «Видеомании» (диски, прилагаемые к журналу). Архив «От винта!», сохранившийся в единственном экземпляре на видеокассетах VHS, прошёл масштабную реставрацию. Этим занималась FXA Studio. Публикация архивов передачи началась с января 2007 года и закончилась в январе 2010 года. Каждый месяц в рамках «Видеомании» в случайном порядке публиковались четыре новых старых выпуска «От винта!» (иногда меньше — один или два выпуска), иногда были повторы.

В этом номере опубликованы последние выпуски «От винта!». Мы опубликовали все выпуски, которые были на кассетах авторов программы. В ближайшее время будет сюжет по итогам завершения цикла и интервью с создателями. Если у вас есть выпуски, которых нет у нас — пишите здесь, мы с радостью дополним историческую коллекцию.

Среди опубликованных выпусков встречаются неполные (обрезанные в середине или конце) и с браком по видео или звуку. По утверждению «Игромании» причина — плохое состояние видеокассет, а также вырезанная по просьбе правообладателей реклама. Также была путаница с номерами выпусков.

Всего опубликовано 126 разных выпусков, хотя изначально «Игромания» утверждала, что их 136. Поклонниками передачи были найдены записи на видеокассетах девяти из невыложенных десяти выпусков (не найден выпуск 19). Также найдено 8 других выпусков, и предположительно существует ещё 4 выпуска, информация о содержании которых не проверена. Кроме того, были найдены записи выпусков-нарезок. Выпуск 54 сохранился только в чёрно-белом варианте у фанатов.

Начиная с 3 октября 2014 года, программа «От винта!» выходила в рамках рубрики в программе «Навигатор цифрового мира» (до 20 августа 2018 года — «Навигатор игрового мира»). Джингл для телепередачи был полностью перезаписан московской индустриальной командой Tesla Coil (голос — Илья Корнейчук), однако оригинальный текст из вступительной заставки образца 1994 года был полностью сохранён.

Наконец-то в целом мире прекратилась суета,
Начинается в эфире передача «От Винта!».
От винта! Вот так! 

В декабре 2015 года на сайте журнала «Навигатор игрового мира» появилась страница программы «От винта!», где выкладывались как новые выпуски, так и старые, переоцифрованные в лучшем качестве с кассет Betacam. Собственно, это и объясняет наличие на Betacam ряда выпусков (19, 62-65), отсутствующих у «Игромании». По состоянию на август 2018 года выпуски на сайте отсутствуют.

С определённого момента сценарии к обновлённому «От винта!», ввиду занятости Антона Зайцева, стала писать команда «Навигатора игрового мира».

В январе 2021 года на сайте Reddit пользователем calibrono были опубликованы кадры из программы «От винта!» за 1995 и 2020 год, показывая разницу, насколько изменились ведущие, но не изменилась игра – DOOM.

«Былое и DOOМы» 
Спустя длительное время после закрытия телепередачи, в 2007 году Бонус и Гамовер снова появились на экране, совместно освещая видеоигры. Новая передача получила название «Былое и DOOMы» и выходила как небольшая пятиминутная рубрика в рамках программы «Виртуалити» (с 17 по 30 и с 32 по 36 выпуски этой передачи) на телеканале «MTV Россия». Ведущие рассказывали о лучших играх старых лет. Всего было записано 20 выпусков передачи (каждая посвящена отдельному году, с 1985 по 2004). Один из выпусков (про 1999 год) на экраны не попал по техническим причинам (не был смонтирован из-за брака видео).

В июле 2009 года в рамках эфирного времени передачи «Икона видеоигр» были показаны объединённые выпуски рубрики «Былое и DOOМы». За три передачи было показано 17 выпусков. Выпуски за 2001 и за 2004 год показаны не были.

На сайте games-tv.ru публиковались полные версии передачи «Виртуалити» в формате потокового видео.

Список всех выпусков «Былого и DOOM»

Список выпусков-нарезок «Былого и DOOM» в «Иконе видеоигр» 
Некоторые выпуски «Былого…» повторялись в 2009 году в рамках «Иконы видеоигр». Выпуски за 1999, 2001 и 2004 год не были показаны.

«Икона видеоигр» 
С января 2008 года по август 2009 года Бонус и Гамовер были ведущими передачи «Икона видеоигр», которая выходила до них и выходила после них. Передача выходила на канале «MTV Россия», а её изготовлением занимался продюсерский центр Creatent. Бонусу и Гамоверу в ней была отведена небольшая часть времени (ведущие появляются всего несколько раз в 25-минутной передаче, «обрамляя» 3 большие части передачи, совершенно не участвуя в этих частях). Однако остроумные комментарии и чувство юмора ведущих сохранились. Ведущим третьей части был редактор портала games-tv.ru Александр Глаголев (Глагол). Каждый выпуск посвящён подробному освещению только одной новой игры (позднее — трём играм), включает много интервью с разными людьми. Новый выпуск передачи выходил один раз в неделю по воскресеньям в 12:30, повторы в среду и четверг в дневном или ночном эфире телеканала.

На сайте games-tv.ru публиковались полные версии передачи в потоковом качестве (разбиты на 3 части). Выпуски публиковались почти по порядку, в среднем один раз в неделю, с отставанием на 2-3 недели от премьерной эфирной трансляции.

В 2008 году вышло 48 выпусков передачи. В 2009 году из-за кризиса Бонус и Гамовер были приглашены не во все передачи (в некоторых выпусках-нарезках показывали только приветствие с ними, взятое из одного из прошлых выпусков). Только 20 выпусков в 2009 году были с Бонусом и Гамовером (не считая выпусков с «Былым и DOOMами»). В августе вышел последний выпуск с ними. Один выпуск (Tetris, 1 марта 2009 года) полностью провёл Глагол.

18 января 2009 года вышел первый выпуск с новым виртуальным фоном. До этого ведущие сидели на фоне катакомбы.

Комментарий Бориса в начале 2009 года:

Кризис слегка коснулся и «Иконы». Поэтому некоторые плановые передачи производителям программы приходится или повторять или переделывать (почему именно, честно говоря, я даже не знаю). Но программа пока продолжает стоять в сетке вещания, и мы будем в ней появляться, правда, видимо, не так регулярно, как раньше. Надеемся, что это временные трудности.

Комментарий Юрия Поморцева, генерального директора продюсерского центра Creatent:

Такая ситуация сохранится на первое полугодие 2009 года — будут повторы, будут выпуски без наших любимых ведущих. Однако уже во втором полугодии все вернется на круги своя. По крайней мере, мы на это очень надеемся.

Комментарий Бориса Репетура о состоянии передачи на 6 сентября 2009 по 11 августа 2012 года:

Господа! Вас, как самых наших верных поклонников, я считаю нужным первыми поставить в известность о том, что с сентября «Икона видеоигр» будет выходить в оригинальном формате — то есть без ведущих. Это распоряжение канала. Никакой трагедии тут нет. Мы по-прежнему продолжаем сотрудничество с «Креатентом» как с производителями. Я продолжаю озвучивать для них программу «Телепорт». «Креатент» по-прежнему будет продолжать изыскивать способы возродить программу «От Винта!» в том или ином виде в том или ином месте эфира. Но пока что — мы (уже в который раз), — р-а-с-т-в-о-р-я-е-м-с-я…)

Список выпусков «Иконы видеоигр» с Бонусом и Гамовером

«Без винта!» 

С конца марта 2008 года на телеканале «Gameland TV» выходит передача с Бонусом и Гамовером — «Без винта!», которую так же, как и «Икону видеоигр», делал продюсерский центр «Creatent» по заказу телеканала. Это полностью самостоятельная передача с оригинальной концепцией, которую можно назвать продолжением «От винта!».

Было снято 52 выпуска передачи. Премьерные выпуски выходили 2 раза в неделю — во вторник и воскресенье, последний 52-й выпуск был показан 30 ноября 2008 года. Как премьерные, так и старые выпуски повторяли много раз. На 2009 год контракт продлён не был, и стали показывать только повторы, которые продолжались и в 2009 году.

По расписанию второй половины 2008 года и до начала марта 2009 года в течение недели передача выходила 40 раз по чёткой сетке — по 10 трансляций четырёх выпусков вперемешку, каждый в течение пяти дней. По 30 ноября премьерный выпуск показывался в первый день (вторник, воскресенье) 4 раза, потом 6 раз в последующие 4 дня. Аналогично повторы двух старых выпусков (первый день вторник и четверг). После 30 ноября, соответственно, на неделе показывались только повторы четырёх старых выпусков. С 10 марта число повторов сократилось.

С 13 февраля по май 2009 года повторы передачи показывал телеканал «Парк развлечений»: изначально с пятницы по воскресенье, затем ежедневно - один или два выпуска в день. На 18 выпуске показ был закончен.

Выпуски передачи в DVD-качестве с мая 2008 по март 2010 года публиковались в DVD-приложении журнала «Страна игр», в основном по одному выпуску в номере, не подряд. Опубликовано 36 разных выпусков (1—5, 7—15, 17—20, 21—23, 37—46, 48—52).

С декабря 2009 по январь 2011 года передачу стали выкладывать на диске с журналом «PC Игры». Выложено 20 выпусков.

Оформление программы было создано студией N3 Design, музыкальная тема написана композитором Сергеем Педченко.

Список выпусков «Без винта!»

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Пучков. Бонус и Гамовер об играх 90-х и программе «От винта!», 15 декабря 2018 года

Телепередачи НТВ
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи о компьютерных играх
Телепередачи, запущенные в 1995 году
Телепередачи, закрытые в 1998 году
Телепередачи России